Eustachiuskirche werden Kirchengebäude benannt, die dem hl. Märtyrer und Nothelfer Eustachius († um 118) geweiht sind.

Bekannte Eustachiuskirchen sind zum Beispiel:
 St. Eustachius (Atzendorf); Stadt Staßfurt, Sachsen-Anhalt
 Sankt Eustachius und Agathe (Magdeburg)
 Saint-Eustache (Paris)
 Concattedrale di Sant’Eustachio in Acquaviva delle Fronti
 Sant’Eustachio (Kirche), Titularkirche im römischen Stadtteil Sant’Eustachio
 Saint-Eustache de Québec
 Saint-Eustache de Versailles
 San Stae, Venedig

Liste (Kirchen nach Patrozinium)